Chaiserstock ist der Name folgender Berge in der Schweiz:

 Chaiserstock (Lidernen) (2515 m), Berg an der Grenze der Kantone Schwyz und  Uri
 Chaiserstock (Rossberg) (1426 m), Berg an der Grenze der Kantone Zug und Schwyz